Lista największych niemieckich firm przygotowana przez magazyny Fortune i Forbes

Fortune 
Poniżej znajduje się lista niemieckich przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu pięciuset firm o największym rocznym przychodzie przygotowanym przez magazyn Fortune. Zestawienie dotyczy roku obrachunkowego 2006.

Forbes 
Poniżej znajduje się lista niemieckich przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu dwóch tysięcy firm o największym współczynniku liczonym jako średnia ważona przychodu, zysku, aktywów i wartości rynkowej przygotowanym przez magazyn Forbes. Zestawienie dotyczy roku obrachunkowego 2006.

Przypisy 

Listy związane z gospodarką